Певень:
 Певень — название на западе и юге исторической Руси самца курицы (петуха).
 А. И. Певень — фамилия советского военнослужащего.
 Лариса Певень — режиссёр фильма «Рогоносец».